Le nom Bakersfield peut désigner :
 Bakersfield (Californie)
 Bakersfield (Vermont)
 Bakersfield (Missouri)
 Bakersfield (Texas)